Nat Bussichio is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Joe E. Tata.

Nat Bussichio is een man op leeftijd die eigenaar is van een eettent de Peach Pit met een interieur van de jaren 50.
In het eerste seizoen komt Brandon Walsh bij hem te werken, en wordt de Pit ook een uitvalsbasis voor de vrienden groep.
Net als Jim en Cindy Walsh heeft Nat ook een adviserende rol naar de groep net als een vader.
Iedereen kan bij hem terecht als ze problemen hebben, hij geeft iedereen een luisterend oor.
Vooral met Brando kan hij het goed vinden, krijgen een vriendschappelijke relatie, Brandon ziet hem vaak als een soort vader. 
Vooral als Brandon een gok probleem krijgt en daardoor ook problemen krijgt met een bookmaker , en uiteindelijk gered wordt door Nat.
Dit heeft een positieve werking op hun relatie, nu weten ze dat ze op elkaar kunnen rekenen door dik en dun.

Op het eerst is Nat een telkens terugkerende rol maar na seizoen 5 wordt hij een vaste rol in de serie.

In seizoen 5 komt hij weer een oude vlam tegen Joan Diamond die hij 25 jaar niet meer gezien heeft.
Dit werd opgezet door de vriendengroep en vooral door Steve Sanders.
Op het eind van deze seizoen vertelt Joan dat ze zwanger is van Nat, en Nat besluit meteen dat ze gaan trouwen.
Dit doen ze in seizoen 6 en de baby wordt meteen daarna geboren.

In de spin-off 90210 speelt Nat een gastrol als de eigenaar van Dixon. 

Personage uit Beverly Hills, 90210